Archestrato di Atene, ammiraglio ateniese del V secolo a.C.
 Archestrato di Gela, poeta siceliota del IV secolo a.C.